Plaats in Indonesië
 Teluk Bakung (Pondok Suguh), een plaats in het bestuurlijke gebied Muko-Muko in de provincie Bengkulu
 Teluk Bakung (Tanjung Pura), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra